

Palmarès

Competizioni nazionali 
:
Astana: 2017, 2018, 2019, 2022

Astana: 2018, 2019, 2023

Collegamenti esterni